Каменник () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Нысский повят, Опольское воеводство. Население — 3763 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бяловежа
 Цешановице
 Хоцебуж
 Говоровице
 Каменник
 Карловице-Мале
 Карловице-Вельке
 Клодобок
 Липники
 Огонув
 Шкляры
 Вилемовице
 Зужице
 Сёдлары
 Сулишув
 Тарнув

Соседние гмины 
 Гмина Гродкув
 Гмина Отмухув
 Гмина Пакославице
 Гмина Пшеворно
 Гмина Зембице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Нысский повет